Boonville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Boonville (Indiana), im Warrick County
 Boonville (Kalifornien), im Mendocino County
 Boonville (Missouri), im Cooper County
 Boonville (New York), im Oneida County
 Boonville (North Carolina), im Yadkin County
 Boonville (Tennessee), im Polk County – nicht mehr existent
 Boonville (Texas), im Brazos County

im NRHP gelistete Objekte:
 Boonville Historic District, in Boonville, New York, ID-Nr. 79001608
 Boonville Public Square Historic District, in Boonville, Indiana, ID-Nr. 86002720
 Boonville Road Bridge, in Boonville, Missouri, ID-Nr. 82005290
 Boonville Wine Company, in Boonville, Missouri, ID-Nr. 82005291

Siehe auch:
 Boonville Airport
 Boonville Township
 Booneville